Thibault Salbaing est un joueur de kayak-poulolo international français.

Il participe en 2008 au championnat de France N1 dans l'équipe d'Agen.

Sélections 

 Sélections en équipe de France espoir
 Championnats d'Europe 2005 : Médaille d'argent 
 Championnats d'Europe 2007 : Médaille d'or

Références

Voir aussi 

 Équipe de France de kayak-polo masculin

Joueur français de kayak-polo
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)